Die Nordische Fußballmeisterschaft 1948–51 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 12. Juni 1948 und dem 21. Oktober 1951 statt. Ausrichter Dänemark lobte hierbei DBU's Vase aus. Den Wettbewerb, welcher zum fünften Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum dritten Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1948–51 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

194851
Fußballveranstaltung 1948
Fußballveranstaltung 1949
Fußballveranstaltung 1950
Fußballveranstaltung 1951
Fußball (Dänemark)